Juan de Henao, también conocido como Juan de Beaumont (?, 1288 - 11 de marzo de 1356) fue un noble flamenco, hermano menor del conde Guillermo de Henao (m. en 1337).

Juan de Henao, señor de Noordwijk, Beaumont, Gouda y Schoonhoven, nació probablemente en el año 1288, hijo de Juan II de Holanda y Felipa de Luxemburgo. Era hermano de Alicia de Henao.

Cuando su tío, Juan I de Holanda, murió en 1299, no dejó descendientes. Como resultado de ello, su padre heredó el condado de Holanda y Zelanda como Juan II, conde de Holanda, a través de su madre Adelaida de Holanda. De entonces en adelante Henao y Holanda fueron una unión personal. Juan de Henao compró el heerlijkheid (que sería algo parecido a una baronía) de Beaumont, ubicada en los Países Bajos meridionales, para su hijo.

El conde Juan II de Holanda murió en 1304 y lo sucedió su hijo mayor, Guillermo III de Holanda. El 21 de junio de 1308, Juan recibió de su hermano todas las posesiones de Gerard van Velsen, Willem van Zanden y Gerard Craaitenhout. Esto incluía el heerlijkheid de Noordwijk y Beverwijk. El 23 de julio de 1313 Noordwijk y Beverwijk fueron elevados a la categoría de hoge heerlijkheid (literalmente: alta baronía), que los colocó entre los feudos más importantes de Holanda. En 1316 Juan se convirtió en señor de Tholen. Goes también pasó a ser posesión suya después de que fuera tomada a la familia Borssele. Su residencia más importante fue Beaumont, así como el castillo de Schoonhoven en los Países Bajos meridionales. En 1340 fundó un monasterio carmelita en Schoonhoven.

Juan se casó con Margarita de Soissons, que le dio el título de conde de Soissons. Tuvieron una hija, llamada Juana de Henao, condesa de Beaumont, quien se casó con Guillermo I, marqués de Namur. Ella murió en 1350 por la peste negra, sin descendencia.

Juan reemplazó con frecuencia a su hermano como gobernador de Holanda, durante sus ausencias. En 1326 lideró una expedición a Inglaterra, a través de la cual el rey Eduardo II de Inglaterra fue despojado del poder y sustituido por Eduardo III. En 1340 fue regente de Holanda y Zelanda por su sobrino, el conde Guillermo IV de Holanda, durante breve tiempo. En 1345 lideró otra expedición militar, esta vez contra Frisia junto con Guillermo IV. En la batalla de Warns los frisios mataron a Guillermo IV, mientras que Juan de Henao a duras penas consiguió escapar. Reclamó el derecho de sucesión a los tres condados, pero al final se concedió la sucesión a la hermana del conde Guillermo IV. Como resultado de lo cual, Juan dejó los Países Bajos y viajó a Francia, y estuvo presente en la batalla de Crécy. Aquí murió su yerno, Luis II, conde de Blois. Esto convirtió a su nieto Juan en conde de Blois, con extensas posesiones en Holanda y Zelanda. Después de ello Juan residió en la corte de Margarita de Borgoña.

Juan tuvo un bastardo para quien compró el heerlijkheid de Treslong en Picardía. De este hijo descendían los Bloys de Treslong, una familia que tuvo entre sus descendientes diversos oficiales de la marina holandesa. Y por ellos se nombró un barco, la fragata holandesa HNLMS Bloys van Treslong, de la clase Kortenaer.

Murió el 11 de marzo de 1356.

Ascendencia

Referencias
 Belening Janvan Beaumont 
 Vaderlandsch woordenboek de Jacobus Kok, 1789

Enlaces externos 

Nobles de los Países Bajos del siglo XIV
Familia Avesnes